Feel Me or Kill Me — чотирнадцятий студійний альбом американського репера Pastor Troy, виданий лейблами SMC Recordings і Money & Power Records 14 квітня 2009 р. Дистриб'ютор: Fontana Distribution. Виконавчий продюсер: Pastor Troy.

Зведення: Терренс Кеш. Мастеринг: Абелардо Ґузман. Звукорежисер: Раян Шелдон. Звукорежисер, помічник звукорежисера зі зведення: Джон Ґоувен. Записано на The MADD House, зведено на Upstairs Studio. Арт-дирекція, графіка: «The Original» Photo Doctor Graphics.

«Fuckin' wit' Pastor» — нова, змінена версія «I'm Outside Ho» з Til Death Do Us Part гурту D.S.G.B. «Heaven» раніше випустили на A-Town Legend, а «Will He Come Home Tonight» — на Tool Muziq.

Список пісень 
 «Feel Me or Kill Me Intro» — 1:15
 «I Want War» — 3:10
 «Fuckin' wit' Pastor» — 2:48
 «Ridin' Big (Part III)» — 2:52
 «Is That Your Girl?» (з участю Rasheed Jones) — 3:44
 «See the Swag on That Boy» (з участю Mr. Mudd) — 3:31
 «Facin' Fifteen» — 2:52
 «Talkin' Shit» — 2:53
 «Here We Go» — 3:35
 «Who U Gonna Call» — 3:33
 «All I Know» — 4:48
 «Heaven Is Below» — 4:25
 «Real Niggaz» — 3:48

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Pastor Troy
Англомовні музичні альбоми